Блум () може означати:

Прізвище 

 Бенджамін Блум (; (1913—1999) — американський педагог-психолог, який вніс свій вклад у класифікацію навчальних завдань і теорії оволодіння знаннями.
 Гарольд Блум (; 1930—2019) — американський літературний критик та культуролог, професор Єльського університету.
 Джуді Блум (; 1938) — американська письменниця.
 Ендрю Блум (; 1977) — американський письменник і журналіст.
 Золтан Блум (; 1892—1959) — угорський футболіст (півзахисник) і футбольний тренер.
 Йозеф Блум (; 1898—1956) — австрійський футболіст (захисник) і футбольний тренер. Капітан знаменитого «Вундертіму»
 Кен Блум () — американський майстер та виконавець на народних інструментах.
 Клер Блум (; 1931) — британська акторка.
 Ленора Блум (; 1942) — американська математик, фахівчиня з загальної алгебри і теорії обчислювальної складності.
 Мануель Блум (; 1938) — американський науковець венесуельського походження, відомий в галузі теоретичної інформатики.
 Марк Блум (; 1950—2020) — американський актор.
 Матуся Блум (;1914-1998) — югославська піаністка і музичний педагог.
 Меттью Блум (; 1972) — професійний американський реслер.
 Орландо Блум (; 1977) — британський актор.
 Пітер Блум (; 1906—1992) — американський художник і скульптор.
 Рейчел Блум (; 1987) — американська акторка, співачка, авторка пісень і комік.
 Рікардо Блуме (; 1933—2020) — перуанський актор та режисер.
 Стів Блум (; 1953) — письменник, художник, фотограф дикої природи.

Топонім

Блум — місто, штат Вісконсин
 Блум Тауншип — селище в окрузі Клірфілд, штат Пенсільванія

Інше 
 Блум () — головна героїня анімаційного серіалу «Winx Club».

Див. також 
 Bloom
 Блюм